Ragimli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ragimli (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 
 Ragimli (ort i Azerbajdzjan, Aghsu), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar